Hall Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Birmingham

 Hall Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Hall Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Coventry
 Hall Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Hall Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Hall Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Sandwell
 Hall Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire, w South Ribble
 Hall Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire, w West Lancashire
 Hall Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w Wakefield